Yuta Someya (Toquio, 30 de setembro de 1986) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Cerezo Osaka.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kyoto Sanga Football Club
Futebolistas do Cerezo Osaka